

Sigle 
 Earth Quake Lights – luci sismiche

Astronomia 
 Eql – abbreviazione della costellazione del Cavallino, in uso nei paesi di lingua neolatina (Italia, Francia, Spagna).

Codici 
 EQL – codice vettore ICAO di Air São Tomé e Príncipe